На́нсен — датская и норвежская фамилия.

Известные носители 
 Нансен, Бетти (1873—1943) — датская актриса и театральный режиссёр.
 Нансен, Ева (1858—1907) — норвежская камерная певица (меццо-сопрано), жена Фритьофа Нансена, мать Одда Нансена.
 Нансен, Одд (1901—1973) — норвежский архитектор, писатель и гуманист, сын Фритьофа Нансена.
 Нансен, Петер (1861—1918) — датский писатель, журналист и издатель.
 Нансен, Фритьоф (1861—1930) — норвежский полярный исследователь, политический деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира.
 Нансен, Ханс (1598—1667) — датский политик и путешественник, бургомистр Копенгагена с 1654 года. Прапрапрапрадед Фритьофа Нансена.
 Нансен, Эгиль (1931—2017) — норвежский архитектор и правозащитник, факелоносец VI зимних Олимпийских игр 1952 года в Осло, сын Одда Нансена, внук Фритьофа Нансена.

См. также 
 Все перечисленные объекты и организации связаны с именем Фритьофа Нансена
 Нансен — большой древний ударный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны.
 Остров Нансена — острова в Северном Ледовитом Океане.
 Проезд Нансена — улица в Москве.
 Нансеновская международная организация по делам беженцев
 Паспорт Нансена — международный документ, который удостоверял личность беженцев без гражданства. 
 Фрегаты типа «Фритьоф Нансен» — серия из пяти норвежских фрегатов, введённых в строй в 2006—2011 годах.